Du rêve en poudre est la dixième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï sous le pseudonyme de Hao. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1978.

Univers

Synopsis 
C'était un atterrissage banal pour Renaud, sur la piste d'Eslapion 2, jusqu'à ce que tombe du ciel un sachet... de cocaïne ! Renaud est alors accusé de trafic de drogue et mis au ban de la communauté des PH par l'inspecteur Larigot, le chef de la police. Seuls ses fidèles pilotes ailiers, Lapaille le blond et Lapoutre le brun, savent qu'il est innocent.

Personnages 
- Régis Renaud

- Ernest Lapaille

- Lapoutre 

- inspecteur Larigot

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1978
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1971